La Moleta (Coll de la Batalla), de 859 m. a Escorca, Mallorca
 La Moleta (Binifaldó), de 836 m. a Escorca, Mallorca.
 La Moleta (Serra de na Rius), de 783 m. a Escorca, Mallorca.
 La Moleta (Pollença), de 697 m. a Pollença, Mallorca.
 La Moleta (Esporles), de 595 m. a Esporles, Mallorca.
 La Moleta (Valldemossa), de 500 m. a Valldemossa, Mallorca.
 La Moleta (Manacor), de 208 m. a Manacor, Mallorca.
 La Moleta (possessió de Manacor), a Manacor, Mallorca.
 La Moleta (Petra), antiga possessió de Petra, Mallorca.
 La Moleta (Vilafranca), antiga possessió de Vilafranca de Bonany, Mallorca.
 La Moleta (Alfara de Carles), de 812 m. a Alfara de Carles, Baix Ebre.
 La Moleta (Prat de Comte), de 367 m. a Prat de Comte, Terra Alta.
 La Moleta (Terrassa), de 764 m. a Terrassa, Vallès Occidental.
 La Moleta (la Febró), de 1028 m. a la Febró, Baix Camp.
 La Moleta (Horta de Sant Joan), de 823 m. a Horta de Sant Joan, Terra Alta.
 La Moleta (Alcanar), de 337 m. a Alcanar, Montsià.
 La Moleta Llarga, de 312 m. a El Molar, Priorat.
 Moleta, possessió del terme de Sóller, a Mallorca.